Alex Righetti (né en 1977), joueur italien de basket-ball ;
 Amanda Righetti (née en 1983), actrice et productrice américaine ;
 Benjamin Righetti (né en 1982), musicien suisse ;
 Dave Righetti (né en 1958), joueur américain de baseball ;
 Édouard Righetti (1924-2001), graveur, dessinateur et peintre français ;
 Geltrude Righetti-Giorgi (1793–1862), cantatrice italienne (contralto) ;
 Guido Righetti (1875-1958), sculpteur animalier italien ;
 Pietro Righetti (1899-2001), coureur cycliste italien ;
 Ubaldo Righetti (né en 1963), footballeur italien.